L'édition 2016 du tournoi de tennis de Dalian se déroule du 6 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Kristýna Plíšková remporte le simple dames. En finale, elle bat Misa Eguchi, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lee Ya-hsuan et Kotomi Takahata.

Faits marquants 
 On note le forfait de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei, elle est remplacée par la Sud-Coréenne Han Na-lae.
 En double, on note le forfait de la chinoise Zhang Kai-Lin (blessure à la cheville gauche), qui avait été forcée à l'abandon un peu plus tôt en simple lors de son match face à Julia Glushko. Elle devait faire équipe avec sa compatriote Han Xinyun. Elles ont été remplacées par le tandem Ankita Raina / Sara Sorribes Tormo, qui à leur tour ont dû déclarer forfait en raison de la blessure de Sorribes Tormo (blessure à l'épaule).

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dalian
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Dalian
Tennis en Chine en 2016
Tennis en septembre 2016